Аталая () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 23 км². Население — 330 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса